Пасилингва (гр. pas - весь, всякий + лат. lingua - язык) — проект международного искусственного языка, разработанный профессором  в Нейвиде в 1885 году. Одно время язык считался серьёзным конкурентом волапюку, но из-за громоздкой грамматики распространения в итоге так и не получил.

Алфавит 
В алфавите языка имеется 31 буква:
 10 гласных: a, ä, è, e, i, y, o, u, ü;
 21 согласных: b, c, ç (/s/), d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z.

Также имеется два диграфа: ch и sch.

Грамматика

Артикль 
Неопределённый артикль: uno (м.), une (ж.), una (ср.).

Определённый артикль: to (м.), te (ж.), ta (ср.).

Артикли могут склоняться по падежам. Напр., to (им.), tode (род.), toby (дат.), ton (вин.). Также они могут иметь форму единственного и множественного числа.

Существительные 
Имена существительные изменяются по падежам, числам и родам. Падежей всего 4, как в немецком языке.

Окончания:
 мужской род -o (homino — мужчина), женский род -e (femine — женщина), средний род -a (конкр. cita — город) или -u (абстр. modestiu — скромность);
 им. п. — нет, род. п. -de, дат. п. -by, вин. п. -n;
 множественное число -s.

Прилагательные 
Имена прилагательные образуются чаще всего благодаря суффиксу -blo.

Числительные 
Примеры с именами числительными: 1 — una, 2 — dua, 3 — tria, 4 — quadra, 5 — quinqua, 6 — sexa, 7 — septa, 8 — octa, 9 — nova, 10 — deka.

Глаголы 
Глаголы имеют 4 формы спряжения. А также 3 временных формы:
1) mi morter — я мертв, mi mortar — я убиваю, mi mortir — я умираю, mi mortor — меня убивают
2) mi mortefer — я был мертв, mi mortafar — я убивал, mi mortifir — я умер, mi mortofor — меня убили
3) mi morterer — я буду мертв, mi mortarar — я убью, mi mortirir — я умру, mi mortoror — меня убьют.

Словарный запас 
Большая часть слов позаимствована из немецкого, английского, французского и латинского языков. Многие понятия имели синонимы с основами из двух разных языков. Например, bono и guto в значении «хорошо», Deo и Gotto в значении «Бог».

Библиография 
F. Bodmer: The Loom of Language (1943), p. 442
Moser, Hans: Zur Universal-Sprache: Kritische Studie über Volapük und Pasilingua, Berlin [Neuwied]: Heuser, 1887 (32 p.), 408.9 M853u
Pei, Mario: One Language for the World. New York: The Devin-Adair Company, 1958.
Steiner, Paul: Elementargrammatik nebst Übungsstücken zur Gemein- oder Weltsprache Pasilingua, Neuwied: 1885 (80 p.)
Steiner, Paul: Summary of the Universal Language Pasilingua, Neuwied: 1900 (35 p.)

Ссылки
Works by Paul Steiner on the Internet Archive
Histoire de la langue universelle - A book by Louis Couturat and Leopold Leau which contains a description of Pasilingua (pages 280-293)

Искусственные языки
Международные вспомогательные языки